John Duncan Fergusson (1874-1961) - artista britannico
 John Duncan, Sr. (1919-1988) - politico statunitense
 John Duncan (1953-) - musicista statunitense 
 Big John Duncan (1958-) - chitarrista britannico 
 John Duncan (1949-2022) - calciatore britannico